Sainte Hélène ou Sainte-Hélène peuvent désigner :

Géographie

Île 
L'île Sainte-Hélène peut désigner :
 Sainte-Hélène, une île du Royaume-Uni située au milieu de l'océan Atlantique Sud et connue pour avoir été la terre d'exil de  ;
 l'île Sainte-Hélène, une île fluviale du Canada, au Québec, située sur le fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Montréal ;
 l'île Sainte-Hélène, une île maritime du Canada, au Québec, située dans le golfe du Saint-Laurent, dans la municipalité de canton de Natashquan ;
 l'île Sainte-Hélène, une île lacustre du Canada, au Québec, située dans le lac Allard, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre ;
 l'île Sainte-Hélène,  une île de Russie située au nord de l'île Rousski, dans le kraï du Primorie ;
 Île Sainte-Hélène, l'ancien nom de la station Jean-Drapeau du métro de Montréal, au Canada.
 Saint-Helena Island, une île des États-Unis en Caroline du Sud.

Sainte-Hélène, une ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Sainte-Hélène-Bondeville ;
 Sainte-Hélène, une commune française de Gironde ;
 Sainte-Hélène, une commune française de Lozère ;
 Sainte-Hélène, une commune française de Morbihan ;
 Sainte-Hélène, une commune française de Saône-et-Loire ;
 Sainte-Hélène, une commune française des Vosges ;
 Sainte-Hélène-Bondeville, une commune française de la Seine-Maritime ;
 Sainte-Hélène-du-Lac, une commune française de Savoie ;
 Sainte-Hélène-sur-Isère, une commune française de Savoie ;
 Rue de Sainte-Hélène, une rue de Paris
Mentionnons également le ruisseau de Sainte-Hélène, dans la Manche.

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, une municipalité canadienne du Québec ;
 Sainte-Hélène-de-Bagot, une municipalité canadienne du Québec ;
 Sainte-Hélène-de-Chester, une municipalité canadienne du Québec ;
 Sainte-Hélène-de-Mancebourg, une municipalité de paroisse canadienne du Québec ;
 l'île Sainte-Hélène à Montréal au Québec ;
 la rue Sainte-Hélène à Montréal au Québec ;

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, un territoire britannique d'outre-mer ;

Histoire 
 Hélène (mère de Constantin), sainte et bienheureuse

Saints 

Sainte Hélène désigne plusieurs saintes chrétiennes dont, par ordre chronologique du décès :
 Hélène de Burgos († vers 304), et Centolle et Hélène, vierges, martyres à Burgos en Vieille-Castille pendant les persécutions romaines ; fêtées le 2 août en Occident et le 13 août en Orient.
 Hélène († vers 329), la plus célèbre, mère de l'empereur byzantin Constantin ; fêtée localement le 18 août.
 Hélène de Skövde († vers 1160), martyre à Gothane en Suède, assassinée sous un prétexte de vendetta ; fêtée le 31 juillet. 
 Hélène Enselmini (), religieuse clarisse italienne, réputée pour sa sainteté et sa vie mystique. Bienheureuse, fêtée le 4 novembre.
 Hélène d'Anjou († 1314), apparentée à la Maison de France, reine de Serbie.  épouse du roi Ouroch , mère de saint Dragoutine ; fêtée localement le 30 octobre.
 Hélène Duglioli, bienheureuse, (1472-1520), fêtée le .
Ilonka (Hélène) Saïz-Garcia, Martyre de Paroz (Espagne) († vers 1264), fêtée localement le

Cinéma 
 Sainte-Hélène, un film allemand réalisé par Lupu Pick (1929) ;

Voir aussi 
 la médaille de Sainte-Hélène, une médaille du Second Empire ;

Références 

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France